Cornelio Saavedra es el conjunto de un nombre propio Cornelio y primer apellido Saavedra que puede referirse a varios personajes u otros:

Personajes 
 Cornelio Saavedra (1759-1829), militar y político nacido en la actual Bolivia, Presidente de la Primera Junta de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
 Cornelio Saavedra Rodríguez (1821-1891), militar chileno, nieto del anterior.
 Cornelio Saavedra Montt (1884-1946), militar chileno, nieto del anterior.

Toponimia

Divisiones administrativas 
 barrio Cornelio Saavedra (o barrio Sarmiento), barrio residencial dentro del barrio Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 provincia de Cornelio Saavedra, en el departamento de Potosí (Bolivia).

Edificios 
 Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, museo de Historia del período colonial y del , en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).